Miejscowości w USA:
 Seneca Falls – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Seneca Falls – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Seneca Falls (ang. Seneca Falls Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca